La nazionale di calcio femminile dell'Algeria è la rappresentativa calcistica femminile internazionale dell'Algeria, gestita dalla Federazione calcistica dell'Algeria (Fédération Algérienne de Football - FAF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, la nazionale femminile occupa l'80º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendone uno rispetto alla classifica redatta il 22 giugno 2018.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Coppa delle Nazioni Africane, ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Oltre alla Confédération Africaine de Football, come le altre nazionali di calcio che rappresentano l'Algeria negli incontri internazionali, è membro dell'Union of North African Football Federations (UNAF) (Nordafrica) e della Union of Arab Football Associations (UAFA) (paesi arabi).

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1999: non partecipante
 2003: non partecipante
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1998: non partecipante
 2000: non qualificata
 2002: non partecipante
 2004: fase a gironi
 2006: fase a gironi
 2008: non qualificata
 2010: fase a gironi
 2012: non partecipante
 2014: fase a gironi
 2016: non qualificata
 2018: fase a gironi
 2022: non qualificata

Partecipazioni alla Coppa araba femminile 
 2006: Campione

Partecipazioni al UNAF Women's Tournament 
 2009: 2º posto

Note

Voci correlate 
 Campionato algerino di calcio femminile
 Federazione calcistica dell'Algeria
 Nazionale di calcio dell'Algeria

Algeria
Femminile
Calcio